Sturm über Asien ist:

 ein Film von Wsewolod Pudowkin aus dem Jahr 1928, siehe Sturm über Asien (1928)
 ein Film vom Richard Oswald aus dem Jahr 1938, siehe Sturm über Asien (1938)